

Persone 
 Billy Windle – calciatore britannico
 Bob Windle – ex nuotatore australiano
 Drew Windle – mezzofondista statunitense
 Jordan Windle – tuffatore statunitense

Aziende 
 Windle – azienda britannica